Dyson bezeichnet:

 Dyson, ein Technologieunternehmen
 Dyson (Mondkrater), einen Mondkrater

— nach Personen des Namens Dyson benannte wissenschaftliche Verfahren:

 Dyson-Gleichung, eine Gleichung der Quantenfeldtheorie
 Dyson-Schwinger-Gleichungen, Gleichungen der Quantenfeldtheorie
 Dyson-Sphäre, ein hypothetisches Konstrukt

Dyson ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Dyson (John Barry Dyson; 1942–1995), britischer Fußballspieler
 Esther Dyson (* 1951), US-amerikanische Journalistin
 Frank Dyson (1868–1939), britischer Astronom 
 Freeman J. Dyson (1923–2020), britisch-US-amerikanischer Physiker und Mathematiker

 Hugo Dyson  (1896–1975), britischer Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 James Dyson (* 1947), britischer Erfinder und Künstler
 Jerome Dyson (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joe Dyson (* 1990), US-amerikanischer Jazzmusiker 

 Kevin Dyson (* 1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Nick Dyson (* 1969), britischer Snookerspieler
 Rebecca Dyson-Smith (* 1993), britisch-deutsche Schauspielerin
 Rob Dyson (* 1946), US-amerikanischer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer
 Ronnie Dyson (1950–1990), US-amerikanischer Popsänger
 Roy Dyson (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 Simon Dyson (* 1977), britischer Golfer
 Terry Dyson (* 1934), englischer Fußballspieler
 Torkwase Dyson (* 1973), afro-amerikanische Künstlerin
 Tracy Caldwell Dyson (* 1969), US-amerikanische Astronautin
 Verena Huber-Dyson (1923–2016), Schweizer Mathematikerin